Ahbach ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern:

 Ahbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr vor Ahrdorf (Blankenheim), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Norsinger Ahbach oder Norsinger Grund, linker Zufluss des Ehrenstetter Ahbachs (zur Möhlin) in Ehrenstetten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ahbach (Kabeisemannsbach), rechter Zufluss des Kabeisemannsbachs oder Kabeisemanns Bach in Stahlhausen, kreisfreies Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Ahbach (Lahn) oder Abach, linker Zufluss der Lahn in Volkholz (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gelber Ahbach, linker Zufluss der Lingese vor Lingese (Kierspe), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ehrenstetter Ahbach, linker Zufluss der Möhlin in Ehrenstetten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ahbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Kinzig) bei Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ahbach (Steyr), rechter Zufluss der Steyr vor der Sommerhubermühle, Gemeinde Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Aabach
 Abach